Ėduard Teodorovič Vinokurov (1942-2010) – schermidore sovietico
 Mirko Teodorović (1978) – ex calciatore serbo